Прей — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Прей, Герман (нем. Hermann Oskar Karl Bruno ; 1929—1998) — немецкий оперный и камерный певец (лирический баритон).
 Прей, Гюнтер (англ. Eleanor Lord Pray; 1868—1954) — знаменита тем, что сделала множество замечательных фотографий Владивостока.